Puchar Świata w skokach narciarskich 1993/1994 – 15. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich.

Kalendarz zawodów

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja indywidualna i wyniki konkursów indywidualnych

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia 
 
 

1993/94
1993 w sportach zimowych
1994 w sportach zimowych